Aonach Beag kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Aonach Beag (Ben Nevis), berg i Skottland, 
 Aonach Beag (Ben Alder), berg i Skottland,